Giuseppe Manfredi (1828-1918) – politico italiano
Giuseppe Manfredi (1852-1912) – politico italiano
 Giuseppe Manfredi (1897-1979) – ammiraglio italiano
Giuseppe Manfredi (1926-2005) – politico italiano